Gnocchi alla sorentina – rodzaj włoskiego dania typowego dla Kampanii, gnocchi w sosie pomidorowym z bazylią i mozarellą i tartym serem (parmezan).

Przypisy 

Kluski
Kuchnia włoska
Potrawy z ziemniaków